Младе — может означать:

  — деревня к югу от верхнего  в  в Литомержице, теперь часть муниципалитета .
  — бывшая независимая деревня, теперь часть города Ческе-Будеёвице в районе Ческе-Будеёвице.

См. также 
 Млада